Lusa (agência de notícias) — agência de notícias de Portugal
 Lusa (pistola-metralhadora) — pistola-metralhadora projetada em Portugal
 Associação Portuguesa de Desportos — clube poliesportivo brasileiro de São Paulo conhecido como Lusa
 Portugueses — também conhecidos como lusos
 Família Lusa — sobrenome de uma família de origem italiana